Convento de San José puede designar:
 Convento de San José, en la ciudad española de Ávila;
 Convento de San José, en el municipio español de Brihuega (Guadalajara);
Convento de San José, en el municipio español de Écija (Sevilla);
 Convento de San José, en la ciudad española de Guadalajara;
 Convento de San José, en la ciudad española de Jerez de la Frontera;
 Convento de San José, en la ciudad española de Málaga;
 Convento de San José, en el municipio español de Malagón;
 Convento de San José, en el municipio español de Ocaña;
 Convento de San José, en la ciudad española de Salamanca;
 Convento de San José del Carmen, en la ciudad española de Sanlúcar la Mayor
 Convento de San José, en la ciudad española de Segovia;
 Convento de San José del Carmen (Convento de las Teresas), en la ciudad española de Sevilla;
 Convento de San José, en la ciudad española de Valladolid;
 Convento de San José, en el municipio español de Vélez-Málaga.